Lübeck steht für:

 Lübeck, kreisfreie Stadt in Schleswig-Holstein, Deutschland
 Bistum Lübeck, römisch-katholisches Bistum
 Fürstentum Lübeck, ein historisches Territorium im Heiligen Römischen Reich, dem Deutschen Bund und dem Deutschen Reich
 Hochstift Lübeck, ein Reichsstand des Heiligen Römischen Reiches
 Lübeck (Patrizierfamilie), Greifswalder Patriziergeschlecht
 (5108) Lübeck, ein Asteroid des Hauptgürtels

Lübeck ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Heinrich Lübeck (1829–1876), niederländischer Pianist
 Friedrich Wilhelm Lübeck (1811–1850), deutscher Geiger und Komponist
 Georg Philipp Schmidt von Lübeck (1766–1849), deutscher Lyriker
 Gustav Lübeck (1873–1945), Schriftsetzer und Anarchist
 Hannelore Lübeck (1927–2014), deutsche Schauspielerin
 Hans Lübeck (1908–1992), deutscher politischer Funktionär (KPD)
 Johannes von Lübeck (* um 1430–1502), deutscher hussitischer Theologe 
 Johann Heinrich Lübeck (1799–1865), niederländischer Komponist, Violinist, Dirigent und Musikpädagoge
 Käthe Lübeck (1907–1984), deutsche Politikerin (KPD)
 Konrad Lübeck (1873–1952), deutscher katholischer Priester, Oberstudienrat, Kirchenhistoriker, Heimatforscher und Autor
 Louis Lübeck (1838–1904), deutscher Cellist
 Oswald Lübeck (1883–1935), deutscher Fotograf
 Peter Paul Lübeck (1680–1732), deutscher Komponist
 Vincent Lübeck (1654–1740), deutscher Komponist
 Vincent Lübeck Junior (1684–1755), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Liste von Schiffen mit dem Namen Lübeck